The Wood and the Wire è un album dei Fairport Convention pubblicato nel 1999.

Tracce

Collegamenti esterni